Rox steht für:
 Rox (Sängerin) (* 1988), britische Popsängerin
 Heinz Rox-Schulz (1921–2004), deutscher Globetrotter
 Henry Rox (1899–1967), deutsch-amerikanischer Künstler, Bildhauer und Fotograf

ROX steht für:
 ROX Desktop, RISC OS on X Window System, eine X-Window-Desktopumgebung

Siehe auch:
 Roxx

Abkürzung